Baida kan syfta på:

Geografi

Jemen 

 Al-Bayda (guvernement),

Libyen 

 Al Bayḑā' (distriktshuvudort i Libyen, Al Jabal al Akhdar), 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar